Questa lista contiene i calciatori della nazionale di calcio dell'Armenia con il numero di presenze, i gol realizzati, l'anno di esordio e quello in cui hanno disputato l'ultimo incontro.

In grassetto sono indicati i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate a tutto il 2013.

Collegamenti esterni
 
 
 

Armena